San Francisco del Rincón kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Francisco del Rincón, ort, Guanajuato, 
 San Francisco del Rincón (kommun), Guanajuato, 

Robotskapade Mexikoförgreningar